Edward Hall (1498-1547) – avvocato e storico britannico
 Edward Hall (1786-1860) – politico e direttore di giornale australiano
 Edward Hall (1872-1932) – tennista statunitense
 Edward T. Hall (1914-2009) – antropologo statunitense
 Edward Hall (1946) – calciatore britannico
 Edward Hall (1967) – regista teatrale britannico